

Fotografia 
Album fotografico che raccoglie fotografie dei componenti di una famiglia scattate nel corso degli anni.

Letteratura 
Album di famiglia – romanzo del 2005 di Renate Dorrestein
Album di famiglia – romanzo del 2009 di Nando Dalla Chiesa

Musica 
Album di famiglia (1900-1960) – album del cantante italiano Massimo Ranieri del 1973
Album di famiglia – album del cantautore italiano Simone Cristicchi del 2013

Televisione 
Album di famiglia – miniserie televisiva italiana trasmessa nel 1965 
Album di famiglia – film per la televisione statunitense del 1994 diretto da Jack Bender
Album di famiglia (Let's Give the Boy a Hand) – 4º episodio della prima stagione della serie televisiva Dexter